Izra‘ (arabiska: ازرع) är en distriktshuvudort i Syrien. Den ligger i provinsen Dar'a, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Damaskus. Izra‘ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Izra‘ är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Izra‘. Närmaste större samhälle är Ash Shaykh Miskīn,  kilometer sydväst om Izra‘.

Omgivningarna runt Izra‘ är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Izra‘ är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dar'a (provins)